Джованни Нанино:
 Нанино, Джованни Бернардино (ок. 1560—1618) — итальянский композитор позднего Возрождения и раннего барокко.
 Нанино, Джованни Мария (ок. 1544—1607) — итальянский композитор позднего Возрождения.